Existem diversos condados denominados Phillips nos Estados Unidos:
 Condado de Phillips (Arkansas)
 Condado de Phillips (Colorado)
 Condado de Phillips (Kansas)
 Condado de Phillips (Montana)

Desambiguações de topônimos

fr:Phillips#Toponyme